Xhaka ist der Familienname folgender Personen:
 Granit Xhaka (* 1992), schweizerischer Fußballspieler
 Taulant Xhaka (* 1991), albanisch-schweizerischer Fußballspieler